Рафидофора — растение
 Rhaphidophora (описано Serville, 1838) — пещерные кузнечики.